Jean de Rubempré, né avant 1430 et mort le 5 janvier 1477 près de Nancy est un seigneur Biévène (actuelle Belgique), conseiller et chambellan des ducs de bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire et chevalier de l'Ordre de la Toison d'or .

Biographie 
Jean de Rubempré était le plus jeune fils d'Antoine II de Rubempré (mort en 1430), seigneur de Rubempré et chambellan du duc Johann Ohnefurcht, et de Jacqueline de Croÿ, dame de Biévène, fille de Jean I. de Croÿ († 1415), conseiller et chambellan de Philippe le Hardi et de Jean-sans Peur. Par sa mère, Jean de Rubempré appartenait à la maison de Croÿ, il était le neveu d'Antoine Ier de Croÿ et de Jean II De Croÿ, qui ont largement déterminé sa position à la cour de Bourgogne. 

Il est nommé à deux reprises châtelain et gouverneur de Leuze en 1448 et 1459, mais pas en 1470, année au cours de laquelle Perceval de Dreux prend sa place. Le , durant la période des troubles à Gand (1449-1453), il fait mettre à sac la place de Moerbeke-Waas ce qui lui vaut par dérision le sobriquet de « chevalier ». En effet, en avril de la même année il avait été fait Chevalier à la suite de la conquête d'Oudenaarde. La même année, il est envoyé au Luxembourg par Philippe le Bon avec Antoine de Rubempré, son frère aîné, pour prendre le contrôle du duché et la ville et pour réprimer le soulèvement de Thionville. En 1454, il est nommé conseiller et chambellan de Philippe le Bon. 

Du  au , il est gouverneur, capitaine général et grand bailli du Hainaut et de Valenciennes. Il remplace Antoine de Croÿ comme huissier de justice de Beaumont dans le Hainaut, mais doit renoncer à cette fonction en  en raison d'un conflit entre le duc et Croÿ. Il est en effet un partisan du duc, contrairement à son demi-frère Antoine, le bâtard de Rubempré (un fils naturel d'Antoine II de Rubempré) passé dans le camp du roi de France Louis XI et qui est même soupçonné d'une tentative d'enlèvement du duc ordonnée par le roi. Le , il participe à la victoire de Montenaken sur Liège, lors des campagnes de 1467 et 1468 contre cette ville. 

Le , il est nommé châtelain d'Hesdin, poste qu'il occupe jusqu'à sa mort. Le  Jean de Rubempré est élu à l'Ordre de la Toison d'or. Le , il est chargé de porter au jeune roi Ferdinand II de Sicile (Ferdinand le catholique), élu en même temps que lui, les insignes de l'Ordre. Il entreprend ce voyage fin septembre ce qui l'emmène à travers l'Angleterre, la Bretagne et le Portugal jusqu'à sa destination, la Castille où, le , le roi accepte cette distinction. 

En 1475, il est temporairement le premier chambellan du duc. Il a participé à la campagne de Charles en Lorraine ainsi qu'au siège de Neuss. En 1476, il est nommé gouverneur de Lorraine et c'est en cette qualité, qu'il dirige la défense de Nancy contre l' armée du duc René à l'automne, mais doit finalement quitter la ville le  avec un sauf-conduit. Il conseille à Charles le Téméraire lors du nouveau siège de la ville, cette fois par les Bourguignons, et suit son duc dans la bataille : Jean de Rubempré - comme Charles le Téméraire - tombe à la bataille de Nancy le  ; tous deux sont inhumés dans la cour de l'église Saint-Georges de Nancy en janvier.

famille 
Jean de Rubempré se marie une première fois avec Colle de Bousins (ou de Vertaing), Dame d'Aubigny (baptisée en 1436 et  morte le  d'une infection puerpérale, enterrée en l'église d'Aubigny), qui est la mère d'Antoine, de Charles et dec Jacqueline de Rubempré. Il épouse en secondes noces Catherine de Bernieulles, fille de Jean de Bernieulles et d'Ida d'Abbeville ; la fille issue de ce mariage, Jacqueline de Rubempré, épouse Jean VI de Créquy, le fils aîné de Jean V de Créquy .

Bibliographie 

 Raphael de Smedt (éd. ): Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au . Avis bio-bibliographiques. (Kieler Werkstücke, D 3)  édition améliorée, publiée par Peter Lang, Francfort 2000,  .

Liens externes 

Décès en janvier 1477
Date de naissance non renseignée (XVe siècle)
Chevalier de l'ordre de la Toison d'or (XVe siècle)